Mærsk L-Klasse steht für:
* Mærsk L-Klasse (1980), ab 1980 gebaute Serie von Containerschiffen
 Mærsk L-Klasse (1983), ab 1983 gebaute Serie von Containerschiffen
 Anchor Handlers von Mærsk Supply Service